Velikij Novgorod – città della Russia, fino al 1998 chiamata Novgorod
 Nižnij Novgorod – città della Russia, dal 1932 al 1991 chiamata Gor'kij
 Novgorod-Severskij – nome russo di una città dell'Ucraina (in ucraino Novhorod-Sivers'kyj)
 3799 Novgorod – asteroide del sistema solare
 Repubblica di Novgorod – entità statale medievale russa
 Novgorod – nave monitore della marina militare dell'Impero russo entrata in servizio nel 1874